1 Newski Pułk Piechoty (ros. 1-й пехотный Невский полк) - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 9 maja 1706 za panowania Piotra I Wielkiego, rozformowany w 1918.

Święto pułkowe: 16 sierpnia. Dyslokacja w 1914: Rosław (Рославль).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914
 13 Korpus Armijny (13 АК, 13 армейский корпус), Smoleńsk
 1 Dywizja Piechoty (1-й пехотной дивизии), Smoleńsk
 1 Brygada Piechoty, Smoleńsk
 1 Newski Pułk Piechoty - (1-й пехотный Невский полк), Rosław (Рославль)

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=1 

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego